Stefan Lassen (né le  à Herning au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. Son frère Lasse Lassen joue également au hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Herning Blue Fox, il débute dans le championnat du Danemark en 2003 année où il décroche son premier titre national. Il enrichit son palmarès avec les éditions 2007 et 2008. En 2009, il part en Suède et s'aligne avec le Leksands IF avec qui il remporte l'Allsvenskan 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 20|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Frederikshavn White Hawks || AL-Bank ligaen || 36|| 2|| 2|| 4|| 24|| 14|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2005-2006|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen|| 36|| 1|| 8|| 9|| 38|| 14|| 2|| 0|| 2|| 33
|-
| 2006-2007|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen|| 36|| 2|| 3|| 5|| 22|| 15|| 1|| 6|| 7|| 10
|-
| 2007-2008|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 32|| 3|| 6|| 9|| 22|| 16|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2008-2009|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen|| 44|| 6|| 14|| 20|| 34|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Leksands IF || Allsvenskan || 48|| 1|| 5|| 6|| 22|| 10|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011 || Djurgården Hockey || Elitserien || 43|| 2|| 1|| 3|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 50|| 2|| 6|| 8|| 28|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 50|| 1|| 2|| 3|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Graz 99ers || EBEL || 46|| 5|| 10|| 15|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Graz 99ers || EBEL || 41|| 4|| 12|| 16|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Pelicans Lahti || Liiga || 53|| 3|| 10|| 13|| 71|| 9|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
|2016-2017 || Pelicans Lahti || Liiga || 43|| 2|| 8|| 10|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
|2017-2018 || Pelicans Lahti || Liiga || 41|| 0|| 7|| 7|| 32|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || Almtuna IS || Allsvenskan || 51|| 0|| 5|| 5|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Almtuna IS || Allsvenskan || 51|| 1|| 6|| 7|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Wings HC Arlanda || Hockeyettan || 11|| 1|| 0|| 1|| 8 || 5 || 0|| 0|| 0|| 2

Internationales

Références 

Naissance en novembre 1985
Joueur international danois de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Malmö Redhawks
Naissance à Herning
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Herning IK
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Almtuna IS